

Localidades
 Vas (Hungria)
 Vas (Itália)

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos